Le Cœur de la Terre est le troisième tome de la saga de fantasy Autre-Monde, écrite par Maxime Chattam.

Le livre est sorti le .

Résumé 
Matt, Ambre et Tobias, trois adolescents américains, tentent de survivre à Autre-Monde, une terre transformée, et qui a transformé les vivants, les a changé mentalement ou rendu plus forts. Les adultes (les Cyniks), devenus belliqueux, sont séparés des enfants et adolescents, appelés les Pans.

Après un long périple en terre Cynik, Matt et Ambre arrivent à Eden, plus grand rassemblement de Pans qu'ait jamais connu l'Autre-Monde depuis la Tempête, sans leur ami Tobias, englouti par le Raupéroden, un monstre ténébreux. Ils sont là pour propager la nouvelle : les Pans vont entrer en guerre contre le peuple de Malronce, reine des adultes de ce nouveau monde. Il s'agit désormais de se préparer à un affrontement inévitable avec les Cyniks. Les trois héros nourrissent l'espoir de gagner cette bataille afin d'éveiller les consciences des adultes, qui obéissent aveuglément à leur reine, et de sceller à jamais le sort de la race humaine : propager la vie dans l'amour et la fraternité des liens qui unissent les parents aux enfants.

Éditions imprimées

Livre audio

Liens externes  
     
     
 

Roman de fantasy de Maxime Chattam
Roman de fantasy français
Roman français paru en 2010
2010 en fantasy